Walchner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Walchner (1799–1865), deutscher Geologe, Chemiker und Mineraloge
 Kasimir Walchner (1773–1837), deutscher Jurist und Historiker

Siehe auch:
 Walcher